Александра Шипп (; род. 16 июля 1991) — американская актриса. Наиболее известна по ролям Кейти Раш в телесериалах «Обитель Анубиса» и Ороро Монро / Шторм в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Ранние годы 
Выросла в городе Финикс, штат Аризона. Её мать учитель кундалини-йоги, а отец — музыкант. У неё есть брат Джеймс. Обучалась в начальной школе Squaw Peak и Католической средней школе Святой Марии в Финиксе. В 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

Карьера 
В кино Шипп дебютировала в 2009 году, снявшись в фильме «Элвин и бурундуки 2». В 2013 году присоединилась к актёрскому составу телесериала «Обитель Анубиса», где снималась весь третий сезон.

В 2014 году снялась в двух телевизионных фильмах в главной роли: «Барабанная дробь 2: Новый бит» и «Алия: Принцесса R&B». В 2015 году снялась в биографическом фильме «Голос улиц», где сыграла жену Айс Кьюба, Кимберли Вудроф.

В январе 2015 года Александра была выбрана на роль Ороро Монро / Шторм в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». В том же году стало известно, что она снимется в фильме «Чувак», совместно с Люси Хейл и Кэтрин Прескотт.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США